Jürgen Großmann oder Jürgen Grossmann ist der Name folgender Personen:

* Jürgen Großmann (Manager) (* 1952), deutscher Manager
 Jürgen Großmann (Politiker) (* 1962), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)